České příjmení Míka a Míková nosí více různých osobností:

 Muži 
Jan Míka (* 1947) – český scenárista a spisovatel
Radek Míka (* 1984) – český lední hokejista
Tomáš Míka (* 1959) – český spisovatel a překladatel
Vladimír Míka (* 1950) – český herec
Zdeněk Míka, vícero nositelů:
Zdeněk Míka (herec) (1919–2000) – český herec a režisér
Zdeněk Míka (historik) (* 1936) – český historik, muzejní pracovník

 Ženy 
Anna Míková (1914–1989) – česká učitelka, politička ČSL
Marka Míková, rozená Marie Horáková (* 1959) – česká herečka, loutkářka, režisérka a hudebnice
Taťána Míková (* 1965) – česká meteoroložka a moderátorka pořadu Předpověď počasí na ČT

Podobné jméno 
 Mika